Marchena ist der Name folgender Orte:
 Marchena, Stadt in der spanischen Provinz Andalusien
 Marchena (Galápagos), Insel des Galapagos-Archipels
 Marchena (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Marchena ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Marchena (* 1979), spanischer Fußballspieler
 Enrique de Marchena y Dujarric (1908–1988), dominikanischer Diplomat und Komponist
 Guillermo Marchena (1947–1994), niederländischer Sänger
 Pepe Marchena (1903–1976), spanischer Flamenco-Sänger
 Melchor de Marchena, eigentlich Melchor Jiménez Torres (1907–1980), spanischer Flamencogitarrist